Аничков Сергей:
 Аничков, Сергей Викторович (1892—1981) — видный советский фармаколог, племянник М. В. Аничкова.
 Аничков, Сергей Иванович (ок. 1731/1733 — 1802) — уфимский дворянин, депутат Уложенной комиссии 1767-69, надворный советник.